Juan Carlos Martín puede referirse a las siguientes personas:

 Juan Carlos Martín Corral (1988), futbolista español;
 Juan Carlos Martín (1964), actor español;
 Juan Carlos Martín del Campo (1976-), actor mexicano;
 Juan Carlos Martín Martínez (1967-), ciclista español - profesional (durante 1988-1995);
 Juan Carlos Martín Ramos (1959-), escritor y titiritero español.